Paptelek puszta, valószínűleg az egykori Ószőny-puszta, Komárom része
Füzespaptelek (rom. Preoteasa), Románia, Szilágy megye.
Szilágypaptelek (rom. Popeni), Románia, Szilágy megye.

Lásd még: Paptelke